E901 kan avse:

 E901 – en europaväg som går mellan Madrid och Valencia i Spanien
 E 901 – en livsmedelstillsats, se bivax